Марат Сафин је освојио турнир. У финалу је победио Марка Филипусиса резултатом 3:6, 7:6(9:7), 6:4, 3:6, 7:6(10:8).

Носиоци 

 Густаво Киртен (полуфинале)
 '''Марат Сафин (победник)
 Магнус Норман (друго коло)
 Јевгениј Кафељников (треће коло)
 Лејтон Хјуит (одустао од учешћа на турниру)
 Андре Агаси (одустао од учешћа на турниру)
 Томас Енквист (друго коло)
 Алекс Коређа ''(четвртфинале)
|
  Тим Хенман ''(друго коло) 
  Вејн Фереира ''(треће коло) 
  Франко Сквилари ''(друго коло) 
  Хуан Карлос Фереро ''(полуфинале) 
  Марк Филипусис ''(финалиста) 
  Седрик Пиолин ''(друго коло) 
  Патрик Рафтер ''(треће коло) 
  Себастијан Грожан ''(треће коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Главни жреб
 Квалификације

Париз мастерс 2000.
Париз мастерс — појединачно